Název Červená Lhota má více sídel:
 Červená Lhota (okres Třebíč) – obec v okrese Třebíč;
 Červená Lhota (Pluhův Žďár) – část obce Pluhův Žďár v okrese Jindřichův Hradec;
 Červená Lhota (Bílá Lhota) – část obce Bílá Lhota v okrese Olomouc;
 Červená Lhota (Úžice) – část obce Úžice v okrese Mělník.

Červená Lhota může být také název zámku:
 Červená Lhota (zámek) – zámek v okrese Jindřichův Hradec.

 Červená Lhota